Tarka est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
David Tarka (né en 1983), joueur australien de football
 (1932-1980), homme politique nigérian
 (né en 1964), diplomate et ambassadeur polonais
Jukka Tarkka (né en 1942), homme politique finlandais

Prénom
 (1966-2008), musicien et écrivain anglais
 (né en 1981), explorateur américain
 (1695-1806), académicien sanskrit

Toponyme

, rivière du Cap-Oriental

, village du Zinder

, gouvernement local de l'État de Benue

Voir aussi
Tarka, flûte amérindienne de Bolivie
(1360) Tarka, astéroïde de la ceinture principale
Tarka, film indien sorti en 1989

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme